Beth Cohen ist eine US-amerikanische Klassische Archäologin.

Sie wurde 1977 als Schülerin von Dietrich von Bothmer am Institute of Fine Arts der New York University mit einer Arbeit über griechische bilingue Vasen promoviert. Sie hat sich vor allem als Spezialistin auf dem Gebiet der griechischen Vasenmalerei, insbesondere von ungewöhnlichen Techniken in der attischen Vasenmalerei, hervorgetan. So war sie 2006 für die Ausstellung „The colors of clay. Special techniques in Athenian vases“ im J. Paul Getty Museum in Malibu verantwortlich.

Schriften 
Observations on coral-red. in: Marsyas. 15, 1970/71, S. 1–12.
 Attic Bilingual Vases and their Painters. New York 1978. ISBN 0-8240-3220-9.
Paragone. Sculpture versus painting, Kaineus and the Kleophrades Painter. in: Ancient Greek art and iconography. Madison, Wisc. 1983, S. 171–192.
Oddities of very early Red-Figure and a new fragment at the Getty. in: Greek vases in the J. Paul Getty Museum. 4. Malibu 1989, S. 73–82.
The literate potter. A tradition of incised signatures on Attic vases. in: Metropolitan Museum Journal. 26, 1991, S. 49–95.
Perikles' portrait and the Riace bronzes. New evidence for schinocephaly. in: Hesperia. 60, 1991, S. 465–502.
mit Diana Buitron, N. Austin: The „Odyssey“ and ancient art. An epic in word and image. In conjunction with an exhibition of the same name at the Edith C. Blum Art Institute, Bard College, Annandale-on-Hudson, New York. New York 1992. 
From bowman to clubman. Herakles and Olympia. in: Art Bulletin. 76, 1994, S. 695–715.
 mit H. Alan Shapiro (Hrsg.): Mother city and colony: classical Athenian and South Italian vases in New Zealand and Australia. (Catalogue of the) exhibition Christchurch, New Zealand, 16 September to 29 October, 1995. Christchurch, New Zealand  1995.
 (Hrsg.): The distaff side: representing the female in Homer’s Odyssey. New York, Oxford 1995, ISBN 0-19-508683-X.
 mit Diana Buitron-Oliver: Between Skylla and Penelope. Female characters of the „Odyssey“ in archaic and classical Greek art. in: The distaff side. Representing the female in Homer’s „Odyssey“. New York 1995, S. 29–58.
Divesting the female breast of clothes in classical sculpture. in: Naked truths. Women, sexuality, and gender in classical art and archaeology. London 1997, S. 66–92.
Red-figure vases take wing. in: Athenian potters and painters. The conference proceedings. Oxford 1997, S. 141–155.
(Hrsg.): Not the classical ideal: Athens and the construction of the other in Greek art. Leiden 2000, ISBN 90-04-11618-4.
Man-killers and their victims. Inversions of the heroic ideal in classical art. in: Not the classical ideal. Athens and the construction of the other in Greek art. Leiden 2000, S. 98–131.
Antico’s bronze busts. Precious metal and the invention of Renaissance antiquities. in: From the parts to the whole. Acta of the 13th International Bronze Congress. Cambridge, Massachusetts, May 28 – June 1, 1996, Bd. 2, Portsmouth RI 2002, S. 265–272.
mit H. Alan Shapiro: The use and abuse of Athenian vases. in: Essays in honor of Dietrich von Bothmer. Amsterdam 2002, S. 83–90.
Bubbles, baubles, bangles and beads. Added clay in Athenian vase painting and its significance. in: Greek vases. Images, contexts and controversies. Proceedings of the conference sponsored by the Center for the Ancient Mediterranean at Columbia University, 23–24 March 2002. Leiden 2004, S. 55–71.
The colors of clay. Special techniques in Athenian vases. Los Angeles 2006, ISBN 0-89236-571-4.

Klassischer Archäologe
Forscher (Antike Vasenmalerei)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau